Börjesson (eller Börjeson) är ett svenskt efternamn, som har burits av bland andra:

 Agnes Börjesson (1827–1900), konstnär
 Agneta Börjesson (född 1957), politiker, miljöpartist
 Anders Börjesson, flera personer
 Anders Börjeson (född 1942), radioman, programledare och reporter
 Anders Börjesson (militär) (född 1944)
 Anette Börjesson (född 1954), fotbollsspelare
 Ansgarius Börjesson (1903–1990), konstnär
 Arne Börjesson (1925–2017), kappgångare
 August Börjesson (1837–1890), hemmansägare och riksdagspolitiker

 Bengt Börjeson (1932–2012), psykolog och professor i socialt arbete
 Bengt Börjesson (1920–1977), bankkamrer och politiker
 Bo Börjesson (född 1949), fotbollsspelare
 Bror Börjesson (1903–1999), konstnär
 Börje Börjeson (1881–1958), skulptör

 Dick Börjesson (född 1938), militär

 Elof Börjeson (1916–1987), kompositör och musiker
 Erik Börjesson, flera personer
 Eric Börjeson (född 1964), filmfotograf
 Erik Börjesson (folkpartist) (1920–2019), tjänsteman och politiker
 Erik Börjesson (fotbollsspelare) (1886–1983)

 Fredrika Börjesson (1798–1854), tonsättare
 Fritz Börjesson (1908–2003), lantbrukare och politiker

 Gunnar Börjeson (1877–1945), konstnär
 Gustav Börjesson (1926–2021), prost

 Håkan Börjesson (född 1963), friidrottare

 Jakob Börjesson (född 1976), skidskytt
 Jesper Börjesson (född 1971), journalist
 Johan Börjesson (1790–1866), präst och dramatiker
 Johan Börjesson Carlberg (1606–1676), brukspatron, rådman och borgmästare
 John Börjesson, flera personer
 John Börjeson (1835–1910), skulptör
 John Börjeson (1855–1932),  lektor
 John Börjesson (tidningsman) (1885–1955)
 Josef Börjesson (1891–1971), fotbollsspelare

 Karl Börjesson (1877–1941), bokhandlare
 Karl-Johan Börjesson (1918–2008), ingenjör
 Kenneth Börjesson (född 1957), konstnär
 Kurt Börjeson (1927–1990), konstnär

 Lars Börjesson, flera personer
 Lars Börjesson (fysiker) (född 1957)
 Lars Börjesson (konstnär) (1922–1999)
 Lars Börjesson (politiker) (1825–1888), hemmansägare och riksdagsman
 Lena Börjeson (1879–1976), skulptör

 Magnus Börjeson (född 1967), musiker och kompositör
 Maria Börjesson (född 1974), civilingenjör
 Mats Börjesson (1927–2020), jurist och ämbetsman
 Mats Börjesson (sociolog) (född 1962), sociolog och professor i barn- och ungdomsvetenskap
 Mia Börjesson (född 1962), socialarbetare
 Mikael Börjesson (född 1957), rollspelskonstruktör

 Nanna Börjesson (1838–1872), dramatiker
 Nils Börjesson (1580–1655), ämbetsman

 Olga Börjeson (1898–1983), psykiater

 Per Håkan Börjesson (född 1954), företagsledare.
 Py Börjeson (född 1945), politiker

 Reino Börjesson (född 1929), fotbollsspelare
 Rolf Börjesson (konstnär) (1929–1996)
 Rolf Börjesson (född 1942), företagsledare
 Rune Börjesson (1937–1996), fotbollsspelare

 Sören Börjesson (född 1956), fotbollsspelare

 Thore Börjesson (1924–2004), roddare

Svenska efternamn
Sonnamn